Gute ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Gute (1905–1975), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Dresden
 Petra Gute (* 1966), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin

Das Gute steht für:
 Das Gute, ethischer Begriff

Siehe auch:
 Gut
 Guter
 Guthe
 Güte